Dauphin ("delfino" in lingua francese) può riferirsi a:

Geografia
Dauphin – comune della Francia
Dauphin – comune del Manitoba, Canada
Dauphin – comune della Pennsylvania, Stati Uniti d'America
Dauphin Island – isola e comune degli Stati Uniti d'America
Lago Dauphin – lago del Manitoba, Canada
Quartiere di Dauphin – quartiere dell'isola di Saint Lucia
Dauphin – capoluogo dell'omonimo quartiere

Persone
Claude Dauphin (1903-1978) – attore francese
Eugène Dauphin (1857-1930) – pittore francese
Robert Dauphin (1905-1961) – calciatore francese

Altro 
  – sommergibile classe Requin della Marine nationale
 Aérospatiale SA 365 Dauphin
 Dauphin, italiano Delfino – titolo spettante all'erede al trono di Francia (e per un certo periodo anche all'erede del conte d'Alvernia) e, per estensione, qualunque erede di un personaggio in vari campi (ad esempio negli affari)

Pagine correlate 
Dauphine